

Черемуха — присілок, Кілемарський район, Марій Ел
 Черемуха — село, Красноярський район, Астраханська область

Черемуха — село, Житомирська область, Ружинський район